Naldo & Lula
 Naldo (futebolista)
 Naldo Benny - conhecido ainda simplesmente como "Naldo"
 Naldo Pereira - conhecido ainda simplesmente como "Naldo"

Desambiguação